Седамдесет четврто фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1975/76. године.

Преглед 
Играло је укупно шеснаест клубова, ФК Ференцварош је освојио првенство, што је овом клубу била двадесет друга титула првака Мађарске. Ниједан клуб није испао из прве лиге.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Референце

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1975/76.
Сезона 1975/76. у мађарском фудбалу